Pothos (mitologia), un personatge de la mitologia grega
 Pothos (gènere), un grup de plantes
 Epipremnum aureum, una planta ornamental d'interior
 Una estàtua de Scopas